Le nom d'hôpital Sainte-Anne peut désigner :
 Centre hospitalier Sainte-Anne, spécialisé en psychiatrie et neurologie (Paris)
 Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne (Toulon)
 , hôpital pour les anciens combattants (Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec)
 Hôpital Sainte-Anne - Édifice administratif, lieu patrimonial du Canada situé à Senneville, au Québec.
 Hôpital Sainte-Anne (Mont-de-Marsan)